Клод Спід () — протагоніст в Grand Theft Auto 2. Він почав свою кар'єру простим бандитом, однак, незабаром був найнятий основними бандами, контролюючими Anywhere City. Клод таємно працював з усіма бандами, в кінці позбувшись від їх лідерів, і фактично ставши головою міської злочинності.

Особистість 
У Клода жахливо грубий характер і, очевидно, він не шкодує про скоєні злочини. Він може працювати на кого завгодно, лише б йому платили. Заради досягнення мети готовий битися навіть з армією. Він особливо лютий при вбивствах людей, іноді плює на тіло щойно вбитої ним людини. Клод працював на кілька різних банд одночасно, чим їх розлютив, але врешті-решт, йому вдалося вбити всіх ватажків банд і покласти кінець їх влади над містом. Клод володіє навичками поводження з різноманітною зброєю, від простих пістолетів до ракетних установок. Крім того відомо, що Клод вживає наркотики і курить.

Прізвиська 

У процесі гри кожен з босів банд, на які Клод працював, давали йому по прізвиську:
 «Gecko» його називали всі три боса Корпорації Дзайбацу (Трей Уелш, Ред Валдез і Уно Карб)
 «Джамбо» його кликав Елмо, голова Відморозків
 Прізвисько «Kosai» використовував Джонні Зоо, голова Якудзи
 «Півнем» його називав Біллі Боб Бін, лідер Деревенщин
 «THC-303» — лабораторний код, яким користувався доктор ЛаБрат, начальник вчених
 «Товариш» — звернення Жеркова, глави Російської мафії
 «Grasshopper» його називав Сонячний Промінь, лідер Кришнаїтів

Факти 
 Клод Спід — єдиний головний герой GTA, який палить цигарки. Крім того, він може ригати і видавати непристойні звуки по натисненню кнопки.
 Існує хибна думка, що Клод Спід це Клод з Grand Theft Auto III, але це два абсолютно різних персонажа.
 В кінці фільму по GTA 2 в заставці для PC-версії гри Клод убитий трьома пострілами в спину вбивцею з Дзайбацу. Однак, невідомо, чи слід вважати таку кінцівку канонічною, так як у версії для PlayStation до кінця ролика проведений ремонтаж, де показано що вбивця Дзайбацу стріляє в іншу людину, а Клод спокійно йде.

Посилання 
 Інформація на сайті Grand Theft Wiki  

Персонажі Grand Theft Auto
Вигадані вбивці